Carmen (canción) puede referirse a:

Carmen (canción de Del Guercio): canción del músico argentino Emilio del Guercio que se encuentra en el álbum Almendra II.
Carmen (canción de Lana del Rey): canción de Lana del Rey que se encuentra en el álbum Born to Die.
Carmen (canción de Stromae): canción de Stromae que se encuentra en el álbum Racine carrée.